MWD steht für:

 Ministerium für innere Angelegenheiten, russisch Министерство внутренних дел, das Innenministerium der Russischen Föderation
 Ministerstwo wnutrennich del, das Innenministerium der UdSSR
 molecular weight distribution, Molmassenverteilung

MWd oder mWd steht für:
 Megawatttag oder Milliwatttag, siehe Wattstunde #Megawatttag

m/w/d steht für:
 männlich, weiblich, divers, siehe Divers #Genderneutrale Stellenausschreibung

Abkürzung